Golden Princess steht für:

 Boudicca (Schiff), von 1993 bis 1997 Golden Princess
 ein ehemaliges Schiff von Princess Cruises, heute Pacific Adventure
 Finlandia (Schiff, 1967)
 The Golden Princess, verlorener Stummfilm-Western (1925) von  Clarence G. Badger nach dem Roman Tennessee’s Pardner (1869) von Bret Harte

Siehe auch:
 Golden Prince